Paranoia může být:

 paranoia – duševní porucha, vyznačující se bludy, chorobnými představami o vlastním ohrožení a stihomamem
 paranoidní schizofrenie – duševní porucha odlišná od paranoie

 další významy
 Paranoia! (počítačová hra) – česká počítačová hra
 Paranoia II – pokračování této hry